Сквер имени Богдана Хмельницкого

 Сквер имени Богдана Хмельницкого — сквер в Нежине
 Сквер имени Богдана Хмельницкого — сквер в Черкассах
 Сквер имени Богдана Хмельницкого — сквер в Чернигове

Скверы